potocznie fotograficzny aparat kompaktowy
 potocznie płyta kompaktowa (CD-ROM, CD)
 potocznie nazwa pojazdów z Autosegmentu C
 Kompakt – niemiecka wytwórnia płytowa
muszla klozetowa